Csehország
 Džbánov, település az Ústí nad Orlicí-i járásban
 Džbánov, T településrésze az Ústí nad Orlicí-i járásban